Stormy Monday fait référence à :

Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad), une chanson de T-Bone Walker ;
Stormy Monday Blues, une chanson de 1942 par Earl Hines et Billy Eckstine ;
Stormy Monday, un album de Lou Rawls datant de 1962 ;
Stormy Monday, un album de Kenny Burrell sorti en 1978 ;
Stormy Monday, un film de 1988.